Карл Бруннер (; 16 февраля 1916, Цюрих — 9 мая 1989, Рочестер, штат Нью-Йорк) — швейцарский и американский экономист, представитель монетаризма.

Биография 
Учился в Цюрихском университете и Лондонской школе экономики. В 1943 году получил докторскую степень в Цюрихском университете.

В 1949 году эмигрировал в США. Преподавал в Гарварде, Чикагском и Калифорнийском (Лос-Анджелес) университетах, университетах штата Огайо и Рочестера, Бернском университете (1974—1986). Лауреат премии Адама Смита (1984).

В 1968 ввёл термин «монетаризм», чтобы обозначить подход, выделяющий денежную массу в качестве ключевого фактора, определяющего экономическую конъюнктуру.

Основные произведения 
 «Монетаристская революция в денежной теории» (The Monetarist Revolution in Monetary Theory, 1970);
 «Деньги и экономика» (Money and the Economy, 1989; в соавторстве с А. Мелцером).

Примечания

Ссылки 
 Библиография К. Бруннера 

Экономисты чикагской школы
Деятели либерализма
Лауреаты премии Адама Смита
Выпускники Цюрихского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики